Les festes patronals de Menorca són de tradició centenària que tenen el seu origen a les Festes de Sant Joan, que se celebren en Ciutadella des del  i les Festes de Sant Llorenç, d'Alaior, que començaren a l'ermita de Binixems.

El principal protagonista de les festes és el cavall. Els caixers, vestits de blanc i negre, van sobre els seus cavalls pels carrers del poble, fins que una vegada recollits tots i després de la missa, se celebra el tradicional jaleo (no ha de confondre's amb el jaleo, cant i ball flamenc).

Al jaleo els caixers entren a la plaça del poble i passen entre la multitud demostrant les seves habilitats i fent saltar als cavalls al ritme de les típiques cançons d'aquestes festes, especialment una jota molt coneguda a la regió que s'interpreta per una banda de música local. L'esvalotada gentada fa saltar als cavalls com a símbol de poder i noblesa.

Una vegada finalitzat el tradicional jaleo del segon dia, es procedeix al lliurament de canyes verdes per part de les autoritats, en el qual els caixers tornen a entrar a la plaça fent saltar als cavalls i finalment s'acomiaden. Després d'haver finalitzat el jaleo i "ses canyes" la banda de música comença a tocar cançons típiques de Menorca o cançons que en el seu temps van ser molt escoltades.

La beguda que es beu a les festes és una mescla de gin menorquí amb llimonada, dit pomada o, a Ciutadella, gin amb llimonada.

Abans d'això, els gegants (uns ninots de fusta molt grans) fan un "pasacarrers" els quals ballen i van passant pels carrers fins a arribar a la plaça on es fa el jaleo.

Festes de Gràcia, Maó 
￼Les festes de Maó són les festes de final d'estiu, se celebren a principis de setembre, entre els dies 7 i 9.

Calendari de festes patronals de Menorca

Referències

Enllaços externs 

 Festes de Menorca
 Fiestas Menorca
 Calendari Festes de Menorca
 Día de Menorca
 I ja duen sa Bandera

Cultura de Menorca